Snookerns världsrankingpoäng 2012/2013 är de poäng som de professionella snookerspelarna samlat under snookersäsongen 2012/2013. Tillsammans med snookerns världsrankingpoäng 2011/2012 ligger de till grund för den första världsrankinglistan för säsongen 2013/2014.

Källor

Referenser

Externa länkar
 2012/2013 Official Rankings (Revision One) Pro Snooker Blog
 2012/2013 Official Rankings (Revision Two) Pro Snooker Blog
 2012/2013 Official Rankings (Revision Three) Pro Snooker Blog
 2012/2013 Official Rankings (Revision Four) Pro Snooker Blog
 2012/2013 Official Rankings (End of Season) Pro Snooker Blog

Snookerns världsranking
Världsrankingpoäng